

«Ahora Dice» () — песня пуэрто-риканского исполнителя Криса Джедая, записанная при участии Arcángel, J Balvin и Осуны. Премьера состоялась 17 марта 2017 года. Два дня спустя, 19 марта, было опубликовано официальное музыкальное видео (по состоянию на март 2019 года ролик набрал более одного миллиарда просмотров).

11 февраля 2018 года вышел ремикс на песню, записанный при участии Anuel AA, Карди Би и Offset.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи 

|

Примечания

Ссылки 

Синглы 2018 года
Песни на испанском языке
Песни Карди Би
Песни в стиле латинского трэпа